Ануфрієнко — українське прізвище. Відомі носії:
 Ануфрієнко Анатолій Васильович — український диригент
 Ануфрієнко Володимир Миколайович — радянський футболіст

Українські прізвища